FIA Formula 3 prvenstvo je klasa jednosjeda u automobilizmu koju je odobrila Međunarodna automobilistička federacija. Prvenstvo je nastalo spajanjem Europske Formule 3 i GP3 prvenstva, a prva sezona se vozila 2019.

Staze

Sezone

2019. 

Prva sezona FIA Formula 3 prvenstva vozila se od 10. svibnja do 29. rujna, a sadržavala je 8 runda, s po dvije utrke na svakoj rundi. Natjecalo se 10 momčadi, a ukupno je 34 vozača odvozilo barem jednu rundu, odnosno dvije utrke ove sezone. Pobjednik glavne utrke prve runde bio je Robert Švarcman, koji je osvojio i naslov u prvoj sezoni FIA Formula 3 prvenstva, s ukupno tri pobjede i 212 bodova. Jednak broj pobjeda upisali su i viceprvak Marcus Armstrong, te četvrtoplasirani Jüri Vips. Trećeplasirani Jehan Daruvala pobijedio je na dvije utrke. Po jednu pobjedu ostvarili su: Pedro Piquet, Christian Lundgaard, Jake Hughes, Leonardo Pulcini i Yuki Tsunoda. Prema Racing je kod momčadi dominantno osvojila naslov prvaka s osam pobjeda i 527 bodova. Drugoplasirani Hitech Grand Prix je osvojio 223 boda, a trećeplasirani ART Grand Prix 174 boda.

2020.

2021.

Prvaci

Vozači

Momčadi

Pobjednici

Vozači 
Slovo G označava pobjede na glavnim utrkama, dok slovo S označava pobjede na sprint utrkama.

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 3 Championship

Međunarodna automobilistička natjecanja